Управля́емый код () — термин, введённый фирмой Microsoft, для обозначения кода программы, исполняемой под «управлением» виртуальной машины .NET — Common Language Runtime или Mono. При этом машинный код называется неуправля́емым кодом ().

Слово «управляемый» () здесь относится к методу обмена информацией между программой и исполняющей средой. Оно означает, что в любой точке исполнения управляющая среда может приостановить исполнение и получить информацию, специфичную для текущего состояния. Необходимая для этого информация представлена в управляемом коде на языке Intermediate Language и в связанных с этим кодом метаданных.

С формальной точки зрения управляемым кодом является любой программный код, исполняемый в среде отладчика.

Языки программирования 

Управляемый код может быть написан на одном из языков программирования, которые поддерживаются .NET или MONO.

Основные языки, поддерживаемые .NET: C#, C++/CLI, Microsoft Visual Basic, JavaScript, а также F# и многие другие.

Проект Mono поддерживает C#, F#, Java, Scala, Boo, Nemerle, Visual Basic.NET, Python, JavaScript, Оберон, PHP, Object Pascal, Lua, Cobra, Synergy-DBL, а также #Smalltalk, DotLisp и другие.

Использование 
Среда разработки Microsoft C++ позволяет создавать и управляемый код, и скомпилированный, который запускается на платформах Windows с помощью библиотек среды выполнения C++.

Преимущества использования управляемого кода — удобство программиста (более высокий уровень абстракции), гарантии безопасности, платформная независимость. К недостаткам можно отнести долгое время загрузки и увеличение использования системных ресурсов.

См. также 
 Байт-код

Примечания

Литература 
 

.NET
Компьютерная терминология